Ireen Wüst – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
 Marcel Wüst – ex ciclista su strada tedesco
 Walther Wüst – orientalista tedesco